F17 eller F 17 eller F-17 kan syfta på:

F17 – en tangent på ett tangentbord. se funktionstangent
F 17 Kallinge  – en svensk flygflottilj, Blekinge flygflottilj, som verkat sedan 1944.
Northrop YF-17 – en amerikansk prototyp till ett jaktflygplan.